Beerschot (plaats), voormalige plaatsnaam in het zuiden van het huidige Antwerpen.
 Beerschot Voetbalclub Antwerpen een Belgische voetbalclub met stamnummer 13, oorspronkelijk KFCO Wilrijk en later KFCO Beerschot-Wilrijk.
 Beerschot VAC, een voormalige Belgische voetbalclub met stamnummer 13, die in 1999 failliet ging.
 Beerschot Antwerpen Club, een voormalige Belgische voetbalclub (tot 2013) met stamnummer 3530, oorspronkelijk Germinal Ekeren en later Germinal Beerschot en van 2011 tot de vereffening Beerschot AC genoemd
 Royal Beerschot THC, een Belgische tennis- en hockeyclub.